Жуково — посёлок в Московской области России. Входит в городской округ Солнечногорск.

Расположен в 8 км к югу от Солнечногорска. На окраине посёлка расположена железнодорожная станция Берёзки-Дачные.

Население —  чел. ().

История 
 В середине XIX века в государственной деревне Жуково проживало 147 человек (62 мужчины, 85 женщин) в 24 дворах.
 1911 год — 28 дворов, чайная и молочная лавки.
 1926 год — 30 хозяйств, 123 человека (64 мужчины, 59 женщин). Одно из хозяйств — детская колония «Красная заря», где проживало 56 человек (51 мужчина, 5 женщин).
 1932 год — 42 единоличных хозяйства, 184 жителя.
 1966 год — 166 хозяйств, 497 жителей (215 мужчин, 282 женщины).
 январь 1998 года — 449 хозяйств, 1143 человека (совместно с птицефабрикой «Березки»).

С 1994 до 2006 гг. деревня входила в Пешковский сельский округ Солнечногорского района.

С 2005 до 2019 гг. деревня включалась в Пешковское сельское поселение Солнечногорского муниципального района.

С 2019 года деревня входит в городской округ Солнечногорск, в рамках администрации которого относится с территориальному управлению Пешковское.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Солнечногорск